Registriertechnik steht für:
 Messtechnik, insbesondere Messschreiber
 Registrierkasse, Kasse mit Bonschreiber
 Registrierwaage, Waage mit Dokumentation der gewogenen Werte